Фей Дънауей () е американска актриса.

Биография 
Носителка е на Оскар и Златен глобус. През 1967 г. получава главната роля във филма „Бони и Клайд“, в който партнира на Уорън Бийти. Номинирана е за Оскар 3 пъти и 10 пъти за Златен глобус. Снимала се е във филми с Марлон Брандо, Джони Деп, Мики Рурк. Има звезда на Алеята на славата (1996).

Филмография

Телевизия

Източници

Външни препратки 
 
 
 Фей Дънауей Биография

Американски актриси
Бостънски университет
Носители на „Оскар“
Носители на Златен глобус
Носители на награда Еми
Носители на награда BAFTA
Родени във Флорида